Bublitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bublitz (1883–1964?), deutscher evangelischer Pfarrer; Mitgründer des Bundes für Deutsche Kirche
 Ernst Bublitz, eigentlicher Name des Schlagersängers Peter Steffen (1930–2012)
 Hannelore Bublitz (* 1947), deutsche Soziologin; Professorin an der Universität Paderborn
 Hans-Waldemar Bublitz (1910–1986), deutscher Schauspieler, Autor und Regisseur
 Siv Bublitz (* 1960), deutsche Verlegerin

Bublitz bezeichnet:
 Bublitz, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Bobolice